Spojení písmen L a M může mít různé významy:

LM 
 Lidové milice
 Liga mistrů
 SPZ okresu Liptovský Mikuláš
 Laterna magika

lm 
 mezinárodní značka jednotky světelného toku lumen

Externí odkazy